Riepina () – żeńska forma nazwiska Riepin oraz nazwa toponimów w Rosji

Osoby 
 Łorina Piotrowna Riepina (1947) – radziecka i rosyjska historyczka, specjalistka w dziedzinie m.in. metodologii historii i historiografii
 Nadieżda Aleksiejewna Riepina (1947) – radziecka aktorka
 Nadieżda Wasiljewna Riepina (1809–1867) – rosyjska śpiewaczka (sopran) i aktorka
 Tamara Aleksandrowna Riepina (1927) – radziecka i rosyjska lingwistka
 Tatjana Riepina – fikcyjna tytułowa postać z jednoaktówki Antona Pawłowicza Czechowa (1889)
 Tatjana Riepina – fikcyjna tytułowa postać z dramatu Aleksieja Siergiejewicza Suworina (1888)

Miejscowości 
 Riepina – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Riepina – wieś w obwodzie tiumeńskim

Strony ujednoznaczniające